ДАІШ — акронім, що може позначати:

 Державний астрономічний інститут імені Штернберга МДУ;
 Ісламську держава Іраку та Леванту (, «ад-Даулят аль-Ісламійя фі ль-Ірак уа аш-Шам»).